Azra ist der Name von:
 Azra (Band), jugoslawische Rockband der 1980er Jahre.
 Azra Akın (* 1981), türkisches Model und Schauspielerin.
 Azra Hamzić (* 1992), bosnische Fußballnationalspielerin
 Azra Kolaković (1977–2017), bosnische Turbo-Folk-Sängerin.
 Azra (Rapper) (* 1974), kurzzeitig bekannter Berliner Rapper.

Siehe auch:
 Asra
 Azrael (Begriffsklärung)